Sherpa puede hacer referencia a:

 Los sherpa o sherpas, pobladores de las regiones montañosas de Nepal;
Sherpa, empresa española de inteligencia artificial;
 José Luis Campuzano, también conocido como Sherpa, bajista, cantante y compositor español de rock;
 Un representante, negociador o asesor gubernamental de alto nivel, también llamado Sherpa;
 La asociación Sherpa, creada en 2001 y compuesta por juristas internacionales;
 El Renault Sherpa 2, un camión 4x4 de uso militar destinado a la proyección de unidades de intervención y reconocimiento;
 El Short C-23 Sherpa, un avión de transporte militar, diseñado y construido por fabricante británico Short Brothers.